Camden County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Camden County, New Jersey
 Camden County, North Carolina
 Camden County, Missouri
 Camden County, Georgia